Ири́на Чижо́ва:

 Чижова, Ирина Борисовна (1928—2009) — советский и российский искусствовед, писатель.
 Чижова, Ирина Лазаревна (1929—2013) — драматическая актриса, заслуженная артистка РСФСР.